Brudzewo ist der Name folgender Orte in Polen:

 Brudzewo (Strzałkowo), in der Woiwodschaft Großpolen
 Brudzewo (Puck), in der Woiwodschaft Pommern
 Brudzewo (Szczaniec), in der Woiwodschaft Lebus

Brudzewo ist der Familienname folgender Personen:

 Albert de Brudzewo (1445–1497), polnischer Astronom und Mathematiker
 Mathias von Brudzewo-Mielzynski (1869–1944), polnischer Politiker und Offizier